96-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 21 по 27 марта 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Победу одержал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из .

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 6 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышел 191 гонщик. До финиша доехали 126 спортсменов. Победитель предыдущего выпуска гонки австралиец Ричи Порт из  свой титул не отстаивал.

Российские участники 
  : Ильнур Закарин, Алексей Цатевич, Павел Кочетков, Матвей Мамыкин, Антон Воробьев.
  : Юрий Трофимов, Евгений Петров, Иван Ровный.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1219,6 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Вуэльта Каталонии 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2016 году
Март 2016 года